Australian Open-mesterskabet i herresingle 2023 var den 111. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2023 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 16. - 29. januar 2023, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 9. - 12. januar 2023.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Stefanos Tsitsipas med 6-4, 7-6(4), 7-6(5), og som dermed blev den første spiller med 10 Australian Open-titler i herresingle. Samtidig tangerede han Rafael Nadals rekord på 22 grand slam-titler i herresingle. Det var hans 93. turneringssejr på ATP-niveau, hvilket bragte ham op som den fjerdemest vindende herresinglespiller på ATP Tour, og han udvidede sin ubesejrede stime ved Australian Open til 28 kampe (han deltog ikke ved 2022 efter at han blev udvist af Australien pga. manglende COVID-19-vaccination), og dermed vandt han altså mesterskabet i sin fjerde Australian Open-deltagelse i træk. Med en alder på 35 år og 252 dage blev han den tredjeældste vinder af Australian Open-mesterskabet i herresingle i den åbne æra, og han blev den første spiller, der vandt ti grand slam-titler i herresingle efter at være fyldt 30 år. Til gengæld var 24-årige Stefanos Tsitsipas den yngste herresinglefinalist i Australian Open siden Djokovic i 2021, og grækeren var i sin anden grand slam-finale i herresingle, efter at han ved French Open i 2021 også tabte i finalen til Djokovic. Resultaterne medførte, at Djokovic generobrede førstepladsen på ATP's verdensrangliste fra Carlos Alcaraz, der havde meldt afbud til Australian Open på grund af en skade, mens Tsitsipas rykkede op på tredjepladsen, hvilket var en tangering af hans personlige rekord.

Novak Djokovic udtalte selv, at det havde været en af karrierens vanskeligste turneringssejre, og efter finalesejren viste det sig også, at han han havde gennemført turneringen med en 3 cm lang muskelflænge i sit baglår – en skade, han havde pådraget sig ved opvarmningsturneringen Adelaide International.

Den forsvarende mester, topseedede Rafael Nadal, tabte i anden runde til Mackenzie McDonald. Et nederlag til Jenson Brooksby betød, at også andenseedede Casper Ruud måtte forlade turneringen i anden runde, og det var første gang siden Australian Open 2002, at ingen af to højst seedede nåede tredje runde ved en grand slam-turnering i herresingle. Tommy Paul blev den første amerikanske semifinalist i mesterskabet, siden Andy Roddick i 2009.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 30.598.200 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 3,1 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 100 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 5. december 2022 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 4 spillere, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky losere, og som erstattede de direkte kvalificerede spillere, som meldte afbud til hovedturneringen efter starten på kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 9. januar 2023 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spiller fra toppen af ATP's verdensrangliste havde meldt afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Fire spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2023
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2023
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2023
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2023

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2023
2023
ATP Tour 2023